— железнодорожная станция на линии Одавара, расположенная в специальном районе Сэтагая, Токио. Станция была открыта 1-го апреля 1927-го года.

Планировка станции 
4 пути и две боковые платформы.

Близлежащие станции

Ссылки 
 — Информация по станции